Mawé peut être :
 Mawé, commune située dans le département de Solenzo de la province des Banwa au Burkina Faso ;
 les Mawés, peuple indigène du Brésil ;
 le mawé, langue tupi parlée par les Mawis.